Nova Santa Rita ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Nova Santa Rita (Piauí), Bundesstaat Piauí
 Nova Santa Rita (Rio Grande do Sul), Bundesstaat Rio Grande do Sul